Argentina, estat d'Amèrica de Sud.
Natura
 Argentina (gènere), gènere de peixos pertanyent a la família dels argentínids.
 Argentina (planta), gènera de la família de Rosaceae.
Ciència
 (469) Argentina, asteroide.
Toponímia
 La Argentina (Huila), municipi de Colòmbia, del departament de Huila.
 Villa Argentina, petita població a l'Uruguai, dins del departament de Canelones.
 Argentine (Savoia), municipi francès, situat al departament de Savoia.
 Estació d'Argentine, estació de la línia 1 del metro de París.
Onomàstica
 Argentina Brunetti, actriu i escriptora argentina.
 Imperio Argentina, actriu, cantant i ballarina hispanoargentina.